Paróquia São Pedro pode se referir a várias circunscrições eclesiásticas católicas, inclusive:

Paróquia São Pedro (Ipatinga), em Minas Gerais
Paróquia São Pedro (Pará de Minas), em Minas Gerais
Paróquia São Pedro (Sapucaia do Sul), no Rio Grande do Sul

Ver também 

Desambiguações de religião